Brandon Gormley (né le  à Murray River dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute dans la ligue de hockey Midget AAA de la Saskatchewan avec les Hounds de Notre Dame. Un an plus tard, il rejoint la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Wildcats de Moncton. Les Wildcats décrochent la Coupe du président 2010. L'équipe se classe quatrième de la Coupe Memorial 2010. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au premier tour, à la  au total par les Coyotes de Phoenix. Il participe avec l'équipe LHJMQ à la Super Serie Subway en 2008, 2009 et 2010. En , il est échangé aux Cataractes de Shawinigan. Ils participent à la Coupe Memorial à titre de ville hôte. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes chez le Lightning de Tampa Bay. Il marque son premier but et point le  chez les Oilers d'Edmonton.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Hounds de Notre Dame || Midget AAA|| 42|| 23|| 30|| 53|| || || || || || 
|-
| 2008-2009|| Wildcats de Moncton || LHJMQ|| 62|| 7|| 20|| 27|| 34|| 10|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2009-2010|| Wildcats de Moncton || LHJMQ|| 58|| 9|| 34|| 43|| 54|| 21|| 2|| 15|| 17|| 10
|-
|2010 ||Wildcats de Moncton||Coupe Memorial || -|| -|| -|| -|| -||3 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
| 2010-2011|| Wildcats de Moncton || LHJMQ|| 47|| 13|| 37|| 48|| 42|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| Rampage de San Antonio || LAH || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Wildcats de Moncton || LHJMQ|| 26|| 10|| 17|| 27|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ || 9 || 0 || 5 || 5 || 4 || 7 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 2012|| Cataractes de Shawinigan || Coupe Memorial || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
|2012-2013 || Pirates de Portland ||LAH || 68|| 5|| 23|| 28|| 44|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2013-2014 || Pirates de Portland || LAH || 54|| 7|| 29|| 36|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Pirates de Portland || LAH || 23|| 3|| 7|| 10||18 || 5 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
|2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 27||2 ||2 || 4||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 26 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 39 || 4 || 2 || 6 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Devils d'Albany || LAH || 35 || 2 || 8 || 10 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 17 || 2 || 3 || 5 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Mora IK || SHL || 41 || 2 || 15 || 17 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || TPS Turku || Liiga || 24 || 2 || 6 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC || SHL || 17 || 2 || 5 || 7 || 6 || 15 || 2 || 5|| 7 || 8
|-
| 2019-2020 || Frölunda HC || SHL || 45 || 5 || 6 || 11 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Straubing Tigers || DEL || 34 ||3 || 14 || 17|| 16|| 3|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 26|| 1|| 10|| 11|| 22|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2022-2023 || HK Sotchi || KHL || || || || || ||

| 58 || 2 || 3 || 5 || 20 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 3|| 6|| 2|| +4||align="left"| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey Midget AAA de la Saskatchewan 
 2008 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Sud.

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
 2009 : élu dans l'équipe des recrues.
 2010 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.
 2010 : remporte le trophée Michael-Bossy.

Championnat du monde junior 
 2012 : nommé meilleur défenseur.
 2012 : nommé dans l'équipe type des médias.

Notes et références 

Naissance en février 1992
Naissance dans le comté de Kings (Île-du-Prince-Édouard)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Mora IK
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022